Caroline County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Caroline County (Maryland)
 Caroline County (Virginia)